Rabon oder Raboň ist der Familienname folgender Personen:

 Bill Rabon (* 1951), US-amerikanischer Politiker

 Pierre Rabon (1619–1684), französischer Maler